Rietzsch ist der Nachname folgender Personen:
 Ernst Rietzsch (1886–1946), deutscher Jurist und Bürgermeister von Schwarzenberg
 Franz Rietzsch (1839–1912), deutscher Mathematiker und Gymnasiallehrer
 Otto Rietzsch (1890–1947), deutscher Jurist

Siehe auch:
 Rietsch
 Ritzsch
 Ritsch
 Rietzschel, Rietschel, Ritschel, Ritschl
 Ritschen
 Ritscher, Rittscher
 Ritschert